Polska Liga Koszykówki 1964/1965 – 31. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był Wisła Kraków, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1963/1964. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: Ślęza Wrocław i ŁKS Łódź.

Czołówka strzelców 
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 463
 Maciej Chojnacki (Lech Poznań) - 413
 Jerzy Młynarczyk (Wybrzeże Gdańsk) - 408
 Andrzej Włodarczyk (Sparta Kraków) - 387
 Wiesław Langiewicz (Wisła Kraków) - 381
 Wojciech Szczeciński (Śląsk Wrocław) - 375
 Czesław Krygier (AZS Poznań) - 362
 Andrzej Nowak (Polonia Warszawa) - 341
 Leon Walkowiak (AZS Poznań) - 324
 Leszek Arent (Legia Warszawa) - 321

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1964/1965

Polska Liga Koszykówki
1964 w koszykówce
1965 w koszykówce
1964 w polskim sporcie
1965 w polskim sporcie